Роза Васильевна Рура (ок. 1860 — ?), спекулировавшая мелкими товарами в помещении издательства «Всемирная литература», прославилась благодаря знакомству со многими поэтами Серебряного века.

О молодых годах Розы сведений нет. Известно лишь, что она происходила из еврейской семьи. В 1919 г. женщина появилась в издательстве «Всемирная литература», где занялась мелкой торговлей. В то время она уже находилась в преклонном возрасте.

Роза Васильевна продавала сладости, мыло, папиросы, «самодельные лепёшки и колбаски», выполняла мелкие поручения и давала ссуды. Цены у Розы были высокими, зато она отпускала товар в долг. Местом её торговли служила мраморная лестница или прихожая возле кабинета главы издательства А. Н. Тихонова.

Старуха была склонна к полноте и куталась в платки. Она часто присутствовала на литературных вечерах, где восседала в нарядном платье и с «бессмысленным выражением лица».

У Розы Васильевны был альбом, в который она просила писать своих клиентов-литераторов. Многие посвящали ей шуточные стихотворения, некоторые из них цитируются в воспоминаниях современников. Альбом Розы Васильевны был приобретен Пушкинским Домом в 1966 г. у ее сына Давида Михайловича Руры и ныне хранится там (ИРЛИ. Р. I. Оп. 42. Ед. хр. 69). Полный текст альбома доступен на сайте Пушкинского Дома.

Примечания 

Серебряный век
Персоналии по алфавиту
Деятельницы культуры Серебряного века